Nomi, une commune italienne située dans la province autonome de Trente.
 Nomi, une ville japonaise située dans la préfecture d'Ishikawa.
 Nomi, actrice pornographique française.
 Klaus Nomi, chanteur allemand

Homonymie de toponyme